Erwan Käser (ur. 8 czerwca 1992 w Szwajcarii) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu Gardes Frontiere.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Erwan Käser pojawił się 1 marca 2009 roku, podczas zawodów juniorskich we francuskiej miejscowości Bois-d’Amont, gdzie zajął 4. miejsce na dystansie 7,5 km techniką dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 lutego 2013 roku w Davos, gdzie zajął 63. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Davos 14 grudnia 2014, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 27. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992